Jméno a příjmení Václav Malý má více nositelů:

 Václav Malý (děkan) (1809–1899) – český římskokatolický kněz a děkan v Poříčí nad Sázavou
 Václav Malý (malíř) (1874–1935) – český malíř
 Václav Malý (* 1950) – český římskokatolický kněz a biskup, signatář Charty 77
 Václav Malý (odbojář) (1907–1942) – český komunistický funkcionář a odbojář